Brian Barnes (golfer), Een Schots golfer
 Brian Barnes (honkballer), een Amerikaans honkballer